Rio Bueno kan syfta på följande platser:

Chile 

 Río Bueno (ort), Región de Los Ríos, Provincia del Ranco, 
 Rio Bueno (kommun), Región de Los Ríos, Provincia del Ranco, 

Robotskapade Chileförgreningar